Bayburt (provincie), een provincie van Turkije
Bayburt (district), een district in deze provincie
Bayburt (stad), de hoofdstad van dit district en deze provincie